Victor Vlad Cornea (* 24. September 1993 in Sibiu) ist ein rumänischer Tennisspieler.

Karriere 
Cornea spielt hauptsächlich Doppel auf der Future Tour, wo er bislang sieben Titel gewinnen konnte.
2016 kam er in Bukarest bei den BRD Năstase Țiriac Trophy durch eine Wildcard zu seinem Debüt auf der ATP World Tour. Zusammen mit Victor Hănescu verlor er in der ersten Runde gegen Eric Butorac und Scott Lipsky 2:6, 3:6.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

Weblinks 
 
 

Tennisspieler (Rumänien)
Rumäne
Geboren 1993
Mann